Jesenice bezeichnet

 Jesenice (Aßling), Stadt im Oberkrain, Slowenien
 den dort ansässigen Eishockeyverein, HK Jesenice
 Jesenice u Rakovníka (Jechnitz), Stadt im Okres Rakovník, Tschechien
 Jesenice u Prahy (Jessenitz), Stadt im Okres Praha-západ, Tschechien
 Jesenice u Sedlčan (Jessenitz), Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Jesenice u Chebu (Gaßnitz), Ortsteil von Okrouhlá u Chebu, Okres Cheb, Tschechien
 Jesenice (Jeßenitz), Ortsteil von Příbram, Okres Příbram, Tschechien
 Jesenice, frühere Bezeichnung für die Gemeinde Jeseník nad Odrou (Deutsch Jaßnig), Okres Nový Jičín, Tschechien
 Jesenice, rechter Zufluss zum Podvinecký potok, Tschechien

 Velká Jesenice (Großjessenitz), Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Talsperre Jesenice, Stausee an der Odrava (Wondreb) im Okres Cheb, Tschechien

Jesenice ist der Herkunftsname folgender Personen:

 Jan z Jesenice, tschechischer Priester, Jurist und Freund von Jan Hus